Bain est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Nom commun 

Le bain est une immersion dans un liquide, généralement de l'eau :
 à des fins d'hygiène, dans une baignoire par exemple ;
 à des fins de loisir, on parle alors de baignade, et on porte un maillot de bain, ou des vêtements habituels, ou rien du tout (nudisme) ;
 en tant que soin infirmier sur une partie du corps (bain de pied, par exemple) ;
 comme pratique de la puériculture ;
 pour un traitement industriel (teinture, traitement de surface, photographie...)

Au Québec, le mot « bain » désigne une baignoire.

Saint catholique et orthodoxe 
 Bain de Thérouanne ou Bagne († vers 710), d'origine irlandaise, moine de Saint-Wandrille à Fontenelle en Normandie, puis évêque de Thérouanne en Artois ; fêté le 20 juin.

Patronyme 
 Alexander Bain (1811-1877), inventeur écossais ;
 Alexander Bain (1818-1903), philosophe écossais ;
 Andretti Bain (1985-), athlète bahaméen ;
 Barbara Bain (1931-), actrice américaine ;
 Conrad Stafford Bain (1923-2013), acteur canadien naturalisé américain ;
 Dan Bain (1874-1962), sportif multidisciplinaire canadien ;
 Denys Bain (1993-), footballeur français ;
 Graham Ward Bain (1891-1955), écrivain britannique ;
 James Bain (1842-1908), libraire, éditeur, et bibliothécaire canadien et écossais ;
 James Watson Bain (1875-1964), chimiste canadien ;
 James William Bain (1838-1909), marchand et homme politique fédéral du Québec ;
 Jim Bain (1932-), arbitre de basket-ball ;
 Jimmy Bain (1947-2016), bassiste écossais ;
 Joe Bain (1912-1991), économiste américain ;
 Kithson Anthony Bain (1981-), footballeur grenadien ;
 Marcel Bain (1878-1937), peintre et dramaturge français ;
 Margaret Bain (1929-2019), femme politique fidjienne ;
 Mary Bain (1904-1972), joueuse d'échecs américaine ;
 Raoul Harley Bain (1970-), herpétologiste américain ;
 Scott Bain (1991-), footballeur écossais
 Thomas Bain (1834-1915), politicien canadien ;
 Thomas Charles John Bain (1830-1893), ingénieur routier d'Afrique du Sud.

Communes 
 Bain-de-Bretagne est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne ;
 Bains-les-Bains  est une commune française, située dans le département des Vosges et la région Grand Est ;
 Bains-sur-Oust est une commune française, située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne.

Autre 
 Le Très Honorable Ordre du Bain (Most Honourable Order of the Bath) est le troisième ordre le plus important du système chevaleresque britannique ;
 Bain est le nom d'un personnage du légendaire de l'écrivain britannique  ;
 Bain & Company est une entreprise bostonnienne de conseil en stratégie ;
 Bain Capital LLC est une entreprise de capital-investissement.
 Le Bain (tableau de Serebriakova) est un tableau de l'artiste russe Zinaïda Serebriakova ;
 la Bain est une rivière du Lincolnshire, en Angleterre, et un affluent de la rivière Witham.

Références

Voir aussi 
 Bains publics | Douches municipales | Piscine | Salle de bains
 Bain de mer | Baignade | Bain tourbillon | Bain à bulles
 Thermes romains | Thermalisme | Onsen | Sentō | Hammam | Thalassothérapie | Sauna
 Bain de bouche | Ablution | Baptême | Mikvé
 Bain-marie | Bain thermostaté
 Baines

Homonymie de patronyme